Николай Иванович Голиков: Голиков, Николай Иванович (1924–2011) — палехский мастер живописи.
 Голиков, Николай Иванович (1947–2011) — советский футболист.
 Голиков, Николай Иванович (род. 1950) — советский футболист.